Palmeirensi – abitanti di Palmeira (Paraná)
Palmeirensi – abitanti di Palmeira (Santa Catarina)
Palmeirensi – abitanti di Palmeira d'Oeste
Palmeirensi – abitanti di Palmeira das Missões
Palmeirensi – abitanti di Palmeira dos Índios
Palmeirensi – abitanti di Palmeirais
Palmeirensi – abitanti di Palmeiras (Bahia)
Palmeirensi – abitanti di Palmeiras de Goiás
Palmeirensi – abitanti di Santa Cruz das Palmeiras